Kafue – capoluogo del distretto omonimo in Zambia
Kafue – comune del distretto di Chililabombwe in Zambia
Kafue – comune del distretto di Kalulushi in Zambia
Kafue – comune del distretto di Kitwe in Zambia
Kafue – comune del distretto di Luanshya in Zambia
Kafue – comune del distretto di Mufulira in Zambia
Kafue – fiume dello Zambia